

Economia 
 Resolution Limited – azienda britannica di investimenti

Geografia 
 Isola Resolution – isola canadese

Letteratura 
 Resolution – romanzo di Robert B. Parker del 2008

Musica 
 Resolution – album dei Lamb of God
 Resolution – album degli Hidden in Plain View
 Resolution – album dei 38 Special
 Resolution – album di Andy Timmons

Cinema
 Resolution – film di Justin Benson e Aaron Scott Moorhead del 2012

Pagine correlate 
 Risoluzione